

Населені пункти та їхні частини
 Жечиця — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Жечиця — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Жечиця — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Жечиця — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жечиця — село в гміні Казімеж-Дольни Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Речица (Жечиця) — село в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Жечиця — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Жечиця — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Жечиця — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Жечиця — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Жечиця — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Жечиця — село в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Жечиця — частина села Слодкув-Другий в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Жечиця — частина села Цисовниця в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства

Примітки